André Jacquemin (1902-1975), prélat, évêques de Bayeux et Lisieux ;
 André Jacquemin (1904-1992), peintre et graveur français ;
 André Jacquemin (1902-1994), ingénieur ferroviaire français, concepteur d'un type de bogie utilisé notamment par les locomotives BB Jacquemin.